Ancud kan syfta på:

Chile 

 Ancud (kommun), Región de Los Lagos, Provincia de Chiloé, 
 Ancud (ort), Región de Los Lagos, Provincia de Chiloé,